

Autre 
 Pseudonyme de Franck Picard